Europamästerskapet i landhockey för damer 1995 var den fjärde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amstelveen i Nederländerna och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 14 december 2017.

1995
1995 i Nederländerna
Sportåret 1995
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna